Gillette puede referirse a:

La marca de productos Gillette, parte de Procter & Gamble.
El programa televisivo Cabalgata Deportiva Gillette 
La cantante estadounidense Gillette.
La ciudad estadounidense de Gillette.